Tabuk – prowincja w Arabii Saudyjskiej
 Tabuk – miasto w Arabii Saudyjskiej
 Tabuk – stolica prowincji Kalinga na Filipinach
 Karabin Tabuk – iracki karabin